Amerikai Egyesült Államok
Jenkins (Illinois)
Jenkins (Kentucky)
Jenkins (Minnesota)
Jenkins (Missouri)
Jenkins megye (Georgia)
Jenkins Township (Crow Wing megye, Minnesota)
Jenkins Township (Luzerne megye, Pennsylvania)
Egyéb
Jenkins (szoftver)
Jenkins (Így jártam anyátokkal)